Ez a lap a Kikiwaka tábor című amerikai televíziós sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

5. évad

6. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái